Osoby o tym nazwisku:
 Dmitrij Rostowcew – rosyjski biegacz narciarski
 Michaił Rostowcew – rosyjski lekarz
 Pawieł Rostowcew – rosyjski biathlonista